Отисвил има више значења:
 Отисвил (Њујорк)
 Отисвил (Мичиген)